Залесный — название населённых пунктов в России:

 Залесный — хутор в Калачеевском районе Воронежской области.
 Залесный — посёлок в Канском районе Красноярского края.
 Залесный — посёлок в Моркинском районе Марий Эл.
 Залесный — посёлок в Бутурлинском районе Нижегородской области.
 Залесный — посёлок в Чулымском районе Новосибирской области.
 Залесный — посёлок в Ипатовском районе Ставропольского края.
 Залесный — посёлок в Щёкинском районе Тульской области.
 Залесный — деревня в Можгинском районе Удмуртии.
 Залесный — посёлок в Вешкаймском районе Ульяновской области.